Petite Rivière kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Petite Rivière (vattendrag i Kanada), Nova Scotia,

Mauritius 

 Petite Rivière (ort), Black River, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Mauritiusförgreningar